Egyptské písmo může mít vícero významů v závislosti na časový a kulturní kontext:

Starověký Egypt
 Egyptské hieroglyfy – původní písmo (posvátné znaky) vzniklé pro záznam egyptštiny, z něhož se později vyvinuly další formy písma, aniž by jimi bylo vytlačeno
 Přepis egyptských hieroglyfů – pro potřeby egyptologie vzniklé různé způsoby, jak zapsat hieroglyfický text za pomocí znaků současné abecedy
 Hieratické písmo – kurzívní podoba hieroglyfů (kněžské písmo), která sloužila především pro záznam liturgických textů na papyry
 Démotické písmo – nejmladší a nejjednodušší odvozenina hieroglyfů (lidové písmo), díky čemuž bylo jeho užívání nejrozšířenější

Křesťanský Egypt
 Koptské písmo – vychází z řecké alfabety doplněné několika démotickými znaky, používané egyptskými křesťany, Kopty, pro záznam koptštiny, posledního stádia egyptštiny

Moderní Egypt
 Arabské písmo – od nástupu islámu je v Egyptě arabština hlavním a dnes jediným úředním jazykem země

Egyptská písma